A veia glútea superior é uma veia do abdômen.

Veias